ETSH steht für:
 ICAO-Code für Fliegerhorst Holzdorf

etsh steht für:
 enhanced Thompson-Shell, eine Reimplementierung der ersten UNIX-Shell

Abkürzung